O Comércio de Gaia é um jornal semanário regional publicado em Vila Nova de Gaia, Portugal.

Fundado em 1931, a sua actual directora é Maria Leonor Silva.

Ligações externas 
 

Vila Nova de Gaia
Jornais de Portugal
Média do Grande Porto
Jornais em língua portuguesa
Fundações em Portugal em 1931
Publicações fundadas em 1931